Armeni – popolo stanziato nell'Anatolia orientale

Persone
 Alberto Armeni – compositore di scacchi italiano
 Artašes Armeni Baġdasaryan – calciatore armeno
 Armeno Armeni – pittore e poeta italiano
 Arsen Armeni Balabekyan – ex calciatore armeno
 Luca Armeni – agente di Polizia italiano
 Ritanna Armeni – giornalista, saggista e conduttrice televisiva italiana

Altro
 Necropoli di Armeni – cimitero del periodo minoico tardo di Creta, in Grecia

Pagine correlate
 Armeno